Međurečje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Međurečje, un village situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Međurečje, un village situé dans la municipalité d’Ivanjica, district de Moravica ;
Međurečje, un village situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška.